Uścianki peut désigner en Pologne :
 Uścianki, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Uścianki, village du powiat d'Augustów, dans la voïvodie de Podlachie